Лев Андреев:
 Андреев, Лев Александрович (1928—2005) — передовик советской электронной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Андреев, Лев Михайлович (1926—1991) — бригадир механизированной колонны строительного управления № 1 треста «Щёкингазстрой» Тульской области, Герой Социалистического Труда.
 Андреев, Лев Николаевич (1931—2006) — биолог, иммунолог растений, академик РАН.
 Андреев, Лев Петрович (1863—?) — архитектор Александро-Невской лавры. Примечания